El nombre Johann Bernhard Bach puede hacer referencia a:

 Johann Bernhard Bach (1676-1749)
 Johann Bernhard Bach (1700-1743)
 Johann Bernhard Bach (1715-1739)